Spojení písmen N a L může mít různé významy:

NL 
 NL – kód ISO 3166-2 pro Nizozemsko
 CA-NL – kód ISO 3166-2 pro provincii Newfoundland a Labrador

nl 
 nizozemština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.nl 
 .nl – internetová doména nejvyššího řádu pro Nizozemsko

Externí odkazy